Commenda – tipo di contratto di origine medievale
 Commenda – benefizio ecclesiastico affidato a un secolare usufruttuario che ne godeva la rendita
 Commenda – rione della città di Brindisi
 Via della Commenda – strada di Milano